Halbertsma ist der Familienname folgender Personen:

 Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797–1858), niederländisch-friesischer Schriftsteller
 Hidde Halbertsma Justuszoon (1820–1865), niederländischer Mediziner
 Justus Hiddes Halbertsma (1789–1869), niederländisch-friesischer Philologe und Prediger
 Ruurd B. Halbertsma (* 1958), niederländischer Klassischer Archäologe